Clayton County kan syfta på ett antal olika counties i USA

 Clayton County, Georgia
 Clayton County, Iowa